

Cinema 
Slingshot  – film del 1971
Slingshot  – film del 2005 diretto da Jay Alaimo
SlingShot  – film documentario del 2014 diretto da Paul Lazarus

Musica 
Slingshot  – gruppo musicale disco statunitense
Slingshot  – album di Michael Henderson del 1981
Slingshot  – brano di Jack Griffo del 13 novembre 2013

Personaggi 
Slingshot  – personaggio dei fumetti DC Comics
Slingshot  – personaggio dei fumetti Image Comics
Slingshot  – personaggio dei fumetti Marvel Comics
Slingshot  – personaggio dei Transformers

Altro 
Slingshot  – videogioco open source del 2007
Slingshot  – azienda neozelandese, provider di servizio internet